WKL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Waikoloa (Stati Uniti)
 wkl – codice ISO 639-3 della lingua kalanadi